Gendarm ist:
ein Mitglied einer Gendarmerie
eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen uniformierten und bewaffneten Polizisten, siehe Polizei
ein Gratturm im Gebirge, siehe Liste der Kletterbegriffe

Siehe auch